Il singolare del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Juan Aguilera che ha battuto in finale Marián Vajda 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Javier Sánchez (secondo turno)
 Martin Střelba (primo turno)
 Francesco Cancellotti (primo turno)
 Marián Vajda (finale)

 Sergio Casal (quarti di finale)
 Paul Haarhuis (primo turno)
 Franco Davín (quarti di finale)
 Tomas Nydahl (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hypo Group Tennis International 1989